Prętki – część kolonii Wikielec w Polsce, położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Braniewo, przy drodze wojewódzkiej nr 504.

W latach 1975–1998 Prętki administracyjnie należały do województwa elbląskiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Wikielec (powiat braniewski)